New Zealand Sevens 2007 – ósma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 2–3 lutego 2007 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc trzecim turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
W sierpniu 2006 roku ogłoszono, że Wellington będzie gościł turniej światowego cyklu przez kolejne pięć edycji. Z uwagi na zamach stanu na Fidżi rozważane było – wzorem innych dyscyplin sportowych – wykluczenie reprezentacji tego kraju z nowozelandzkiego turnieju, jednak z uwagi na groźbę odebrania praw do organizacji zawodów przez światową federację premier Helen Clark odrzuciła taką możliwość, podobnie jak to miało miejsce w edycji 2001 po zamachu stanu z roku 2000.

Rozegrane na mieszczącym 34 500 osób Westpac Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane na początku stycznia 2007 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Prócz faworytów w ćwierćfinałach znalazły się również Kenia i Kanada kosztem wyżej rozstawionych Argentyny i Australii. W drodze do finału Fidżyjczycy stracili jedynie siedem punktów, w nim jednak niespodziewanie ulegli reprezentacji Samoa, dla której był to pierwszy w historii cyklu triumf w zawodach, bowiem w poprzednich 62 turniejach pięciokrotnie przegrywała w decydującym pojedynku. Najwięcej punktów zdobył Fidżyjczyk William Ryder, w klasyfikacji przyłożeń z sześcioma zwyciężyli natomiast jego rodak Simione Saravanua i Południowoafrykańczyk Howard Noble.

Sponsorem tytularnym zawodów została firma ubezpieczeniowa NZI, zaś prawa telewizyjne otrzymały SKY i TVNZ. Normalne dwudniowe bilety kosztowały w granicach 105–145 NZD i zostały sprzedane w niewiele ponad dwadzieścia minut.

IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
New Zealand Sevens
2007 w Nowej Zelandii